Grill (Plural Grills) steht für:
 Grill, Gerät zum Grillen von Nahrungsmitteln
 Grill, bei einem Auto der Kühlergrill
 Grill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grill (Schmuck), aus der amerikanischen Rap-Szene stammender Zahnschmuck
 Grill method, englische Bezeichnung für ein kryptanalytisches Verfahren, siehe Rastermethode

Grill ist der Name folgender Orte:
 Grill (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grill am Berg, Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grill (Gemeinde Fehring), Streusiedlung der Stadtgemeinde Fehring, Steiermark

Die Grill-Werke in Hallein  stellten während des Zweiten Weltkriegs Steuergeräte und Anlasser für Flugzeugmotoren her, siehe HMW

Siehe auch:
 Krill (Begriffsklärung)
 Crill